Сокото:
 Сокото — город на северо-западе Нигерии
 Сокото — штат на северо-западе Нигерии
 Сокото — река в Нигерии, приток Нигера
 Сокото — озеро в России, севернее озера Псово в Купуйской волости Великолукского района Псковской области 
 Сокото — историческое исламское государство, существовавшее в XIX веке
 Сокота — город на севере Эфиопии.